Најарит има више значења:

 Најарит
 Најарит (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Најарит (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Најарит (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Најарит (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Најарит (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Најарит (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику